McCully steht für

 McCully (Hawaii), eine Ortschaft im Honolulu County im US-Bundesstaat Hawaii

McCully ist der Familienname folgender Personen:

 Charles McCully (1947–2007), schottisch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Henry McCully (* 1948), schottisch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Jonathan McCully (1809–1877), kanadischer Politiker
 Murray McCully (* 1953), neuseeländischer Politiker